Tamburrino ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Tamburrino (* 1981), australischer Baseballspieler
 Francesco Pio Tamburrino (* 1939), italienischer Erzbischof